Cet article détaille les participations des nations dans le cadre des World Rugby Sevens Series par tournoi.

World Series 
Mis à jour à l'issue de la saison 2016-2017.

Tournoi de qualification 

NB :
 En 2011-2012, les trois poules de promotion comptait aussi pour les World Series. Les quatre premiers marquaient 3, 2 et 1 points.
 En 2012-2013, les trois derniers Core Teams de la saison précédente (Ecosse, Portugal, Espagne) participaient au tournoi de promotion à Londres, et jouaient leur place dans la série 2013-2014. Il y avait d'abord un tournoi préliminaire à Hong Kong, où les 1/4 de finalistes se qualifiaient pour Londres, ainsi que Hong Kong. A Londres, les vainqueurs des demi-finales étaient promus (Espagne et Ecosse), et un barrage opposait les perdants.
À partir de 2013-2014, le tournoi de promotion se déroule en parallèle du tournoi de Hong Kong.

Notes et références 

World Rugby Sevens Series